De Aones (Latijn) waren de oorspronkelijke inwoners van Boeotië. Het bijvoeglijk naamwoord van Aones (Aonius) wordt verschillende keren gebruikt in Latijnse samenstellingen en verwijzingen.

Deus Aonius  ('Boeotische god') verwijst naar de Romeinse god Bacchus
De Fons Aonius ('Boeotische bron') is de nimf die verbleef in de bron Aganippe
De Sorores Aonius ('Boeotische zusters') zijn de Muzen
Vir Aonius ('Boeotische man') refereert aan de held Hercules

Romeinse religie